Toub ist der Familienname folgender Personen:

 David Toub (* 1961), US-amerikanischer Komponist
 Shaun Toub (* 1963), iranischer Schauspieler

Siehe auch:
 TUB